Kilrain ist der Familienname folgender Personen:
 Jake Kilrain (1859–1937), US-amerikanischer Boxer
 Susan Leigh Still-Kilrain (* 1961), US-amerikanische Astronautin